Chão coberto por lajes - Laje (pavimento)
 Lajedo (Pernambuco), cidade no Brasil
 Lajedo (Lajes das Flores), freguesia nos Açores
 Lajedo (Formosa), localidade

Desambiguações de topônimos